Дивизион 2 1998/1999 () — 60-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 8 августа 1998 года и закончился 29 мая 1999 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Лига 2 1998/99 на lfp.fr 
 Лига 2 1998/99 на rsssf.com 

1998/1999
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1998 году
Спорт во Франции в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999